Het begrip Sawa kan betrekking hebben op:

 Een rijstveld, zie Rijstveld
 Sawa (stad) - De historische naam voor de stad Luang Prabang in Laos

Zie ook 
 Sawah (doorverwijspagina)